

Toponyme
 Sévignacq, commune française des Pyrénées-Atlantiques
 Sévignacq-Meyracq, commune française des Pyrénées-Atlantiques

Sevignacq